

Ломіра — місто, штат Вісконсин
 Ломіра — селище, штат Вісконсин